Соревнования среди женских команд по стрельбе из олимпийского лука на летней Универсиаде 2015 в Кванджу прошли с 4 по 8 июля 2015 года. В соревновании приняло участие 13 команд.

Расписание

Рекорды

Квалификация

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

За 3 место

Финал 

Стрельба из лука на летней Универсиаде 2015